Michelbach ist der Name folgender

Gemeinden:
 Michelbach an der Bilz, Gemeinde im Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Michelbach (Westerwald), Gemeinde im Landkreis Altenkirchen, Rheinland-Pfalz
 Michelbach (Hunsrück), Gemeinde im Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Michelbach, mittelalterlicher Name für das heutige Wald-Michelbach, Gemeinde im Kreis Bergstraße, Hessen 
 Michelbach-le-Haut (Obermichelbach), Gemeinde im Oberelsass, Frankreich
 Michelbach-le-Bas (Untermichelbach), Gemeinde im Oberelsass, Frankreich
 Aspach-Michelbach, Oberelsass, Frankreich
 Michelbach (Niederösterreich), Marktgemeinde im Bezirk Sankt Pölten-Land

Ortsteile:
 Michelbach (Gaggenau), Stadtteil von Gaggenau, Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg
 Michelbach (Aglasterhausen), Ortsteil von Aglasterhausen, Landkreis Neckar-Odenwald, Baden-Württemberg
 Michelbach an der Heide, Stadtteil von Gerabronn, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Michelbach am Wald, Stadtteil von Öhringen, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Michelbach an der Lücke, Ortsteil von Wallhausen, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Michelbach am Heuchelberg, Ortsteil von Zaberfeld, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Michelbach (Alzenau), Stadtteil von Alzenau, Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Michelbach (Freystadt), Stadtteil von Freystadt, Landkreis Neumarkt, Bayern
 Michelbach (Aarbergen), Ortsteil von Aarbergen, Rheingau-Taunus-Kreis, Hessen
 Michelbach (Fränkisch-Crumbach), Siedlungsplatz in der Gemeinde Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen
 Michelbach (Marburg), Stadtteil von Marburg, Hessen
 Michelbach (Schotten), Ortsteil von Schotten, Vogelsbergkreis, Hessen
 Michelbach (Usingen), Stadtteil von Usingen, Hochtaunuskreis, Hessen
 Michelbach (Gerolstein), Stadtteil von Gerolstein, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Michelbach (Saarland), Ortsteil von Schmelz, Landkreis Saarlouis, Saarland
 Michelbach (Haut-Rhin), Ortsteil von Aspach-Michelbach, Oberelsass, Frankreich
 Michelbach (Gemeinden Bromberg, Hollenthon), Ortschaft von Hollenthon bzw. Ortsteil von Bromberg, Niederösterreich
 Michelbach (Gemeinde Empersdorf), Ortsteil der Gemeinde Empersdorf, Bezirk Leibnitz, Steiermark

Gewässer:
 Großer Michelbach, Oberlauf der Großen Mühl auf deutscher Seite bis an die Landesgrenze zu Oberösterreich nach der Micheleckmühle von Klafferstraß (Gemeinde Neureichenau), Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern 
 Kleiner Michelbach, rechter Zufluss des Großen Michelbachs nach der Stögbauersäge von Gsenget (Gemeinde Neureichenau), Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern

 Michelbach (Aar), rechter Zufluss der Aar in Michelbach (Aarbergen), Rheingau-Taunus-Kreis, Hessen
 Michelbach (Bessenbach), rechter Zufluss des Bessenbachs in Keilberg (Bessenbach), Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Michelbach (Böllinger Bach), linker Zufluss des vorher noch Grundelbach genannten Böllinger Bachs bei Biberach, kreisfreies Heilbronn, Baden-Württemberg
 Michelbach (Brettach), rechter Zufluss der Brettach (zur Jagst) in Liebesdorf, Stadt Gerabronn, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Michelbach (Buchsbach), rechter Zufluss des Buchsbachs (zum Kocher) in der Waldgemarkung von Gochsen, Gemeinde Hardthausen am Kocher, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Michelbach (Fichtenberger Rot), linker Zufluss der Fichtenberger Rot bei Mittelrot (Fichtenberg), Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg 
 Michelbach (Forellenbach), rechter Zufluss des Forellenbachs (zum Schwarzbach (Elsenz)) vor dem Michelsee auf der Gemarkung Michelbach der Gemeinde Aglasterhausen, Landkreis Neckar-Odenwald, Baden-Württemberg
 Michelbach (Fränkische Saale), rechter Zufluss der Fränkischen Saale nach Michelau an der Saale (Gemeinde Gräfendorf), Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Michelbach (Gersprenz), linker Zufluss der Gersprenz bei Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen
 Michelbach (Grundelbach), linker Zufluss des hier auch Kunnebach genannten Grundelbachs in Trösel, Gemeinde Gorxheimertal, Kreis Bergstraße, Hessen
 Michelbach (Isel), rechter Zufluss der Isel bei Neugarten (St. Johann im Walde), Bezirk Lienz, Bundesland Tirol
 Michelbach, anderer Name des Weibersbach (Kahl, Michelbach), rechter Zufluss der Kahl in Michelbach (Stadt Alzenau), Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Michelbach (Kalchbach), linker Zufluss des Kalchbachs (zum Södingbach, zur Kainach (Mur)) bei Gradwohl (Gemeinde Stallhofen), Bezirk Voitsberg, Steiermark
 Michelbach (Kocher), rechter Zufluss des Kochers bei Michelbach an der Bilz, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Michelbach (Külzbach), rechter Zufluss des Külzbachs in Külz, Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Michelbach (Kyll), linker Zufluss der Kyll nahe Birresborn, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Michelbach (Lahn), rechter Zufluss der Lahn nahe Michelbach, kreisfreies Marburg, Hessen
 Michelbach (Michelbacher Mühlenbach), linker Zufluss des Michelbacher Mühlenbachs (zur Prims) in Michelbach (Gemeinde Schmelz), Landkreis Saarlouis, Saarland
 Michelbach (Murg), rechter Zufluss der Nordschwarzwälder Murg (zum Oberrhein) in Gaggenau, Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg
 Michelbach (Nidda), linker Zufluss der Nidda bei Schotten, Vogelsbergkreis, Hessen
 Michelbach (Ohm), rechter Zufluss der Ohm in Homberg (Ohm), Vogelsbergkreis, Hessen
 Michelbach (Ohrn), rechter Zufluss der Ohrn vor Oberohrn (Gemeinde Pfedelbach), Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Michelbach (Oos), linker Zufluss der Oos im kreisfreien Baden-Baden, Baden-Württemberg
 Michelbach (Perschling), rechter Zufluss der Perschling bei Weisching (Gemeinde Böheimkirchen), Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Michelbach (Radenbach), linker Zufluss des Radenbachs in Niederraden, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Michelbach (Regnitz), linker Zufluss der Regnitz in Vach, kreisfreie Stadt Fürth, Mittelfranken, Bayern
 Michelbach (Rott), linker Zufluss der Rott (zur Amper) vor Raisting, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Michelbach (Schobbach), rechter Zufluss des Schobbach (zur Glotter) am Vogthof von Wildtal (Gemeinde Gundelfingen), Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Michelbach (Schwarzbach), linker Zufluss des Schwarzbachs (zur Elsenz) nach Bernau, Stadt Waibstadt, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Michelbach (Sieg), rechter Zufluss der Sieg in Walpersdorf (Stadt Netphen), Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Michelbach (Stiefing), rechter Zufluss des Stiefing (zum Mühlgang, zur Mur) gegenüber Rettenbach (Gemeinde Pirching am Traubenberg), Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Michelbach (Sulm), rechter Zufluss der Sulm in Affaltrach, Gemeinde Obersulm, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Michelbach (Ulfenbach), teils auch Gaderner Bach, rechter Zufluss des Ulfenbachs in Wald-Michelbach, Kreis Bergstraße, Hessen
 Michelbach (Usa), linker Zufluss der Usa, bei Wernborn (Usingen) Hochtaunuskreis, Hessen
 Michelbach (Wied), rechter Zufluss der Wied bei Michelbach, Landkreis Altenkirchen, Rheinland-Pfalz
 Michelbach (Zaber), linker Zufluss der Zaber zwischen Zaberfeld und Hausen an der Zaber, beide Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Michelbacher Mühlenbach, rechter Zufluss der Prims zwischen Schnattertriesch und Schmelz, Landkreis Saarlouis, Saarland
 Oberer Michelbacher Mühlenbach, linker Zufluss des Michelbacher Mühlenbachs (zur Prims) vor Michelbach (Gemeinde Schmelz), Landkreis Saarlouis, Saarland

Michelbach ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Michelbach (* 1949), bayerischer Politiker
 Werner Michelbach (* 1951), deutscher Fußballtorwart

Siehe auch:
 Michaelnbach
 Michelsbach
 Michlbach
 Mischelbach